

Cinema 
 La bella preda (titolo originale Ransom) – film statunitense del 1928
 Ransom! – film statunitense del 1956 con Glenn Ford e Donna Reed
 Ransom, stato di emergenza per un rapimento – film thriller del 1974 con Sean Connery
 Ransom - Il riscatto (titolo originale Ransom) – film statunitense del 1996 di Ron Howard,remake del film omonimo del 1956
 Ransom – serie TV  statunitense del 2017

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Ransom (Illinois) – villaggio della Contea di LaSalle, Illinois
 Ransom (Kansas) – città della Contea di Ness, Kansas
 Ransom – township della Contea di Hillsdale, Michigan
 Ransom – township della Contea di Lackawanna, Pennsylvania

Musica 
 Ransom – singolo dei Pendulum del 2011
 Ransom – singolo di Lil Tecca del 2019

Pagine correlate
 The Ransom